Князево — деревня в Ядровской волости Псковского района Псковской области.

Расположена 8 км к югу от деревни Черёха и в 3 км к востоку от деревни Соловьи.

Примечания 

Населённые пункты Псковского района